Алекса́ндр Семёнович Шапова́лов (настоящая фамилия — Шаповал; 1924—?) — сержант Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944), лишён звания в 1948 году.

Биография 
Родился в 1924 году в селе Тростянец (ныне — город в Тростянецком районе Сумской области Украины) в семье крестьянина. После окончания начальной школы работал в колхозе. В начале Великой Отечественной войны оказался в оккупации. После освобождения в 1943 году был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию.

15 сентября 1943 года в бою за город Ромны Сумской области вместе со своим отделением отразил несколько вражеских контратак, уничтожив около 23 солдат и офицеров противника. В ходе битвы за Днепр он первым в своём подразделении переправился через реку, автоматным огнём уничтожил шесть солдат противника, прикрывая переправу остальных бойцов.

6 ноября на подступах к Киеву в районе посёлка Святошино, скрытно пройдя во фланг немецким подразделениям, открыл пулемётный огонь, оттянув на себя большие силы противника, что позволило батальону освободить посёлок. 7 ноября в районе деревни Жуляны (ныне — в черте Киева), когда советские пехотинцы стали отступать, Александр Шаповалов поднял их в атаку, пулемётным огнём уничтожив более 50 солдат и офицеров противника. 14 ноября был представлен к званию Героя Советского Союза, но военный совет 38-й армии принял решение наградить его орденом Славы 3-й степени. Позднее это же представление ушло в Москву и там было одобрено.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, сержантскому и рядовому составу Красной Армии» от 10 января 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После окончания войны продолжал службу в Советской Армии. В июне 1946 года совместно с несколькими сослуживцами, находясь на сельскохозяйственных работах, ограбил местного жителя. В июле того же года в состоянии алкогольного опьянения в драке ранил ножом сослуживца. В сентябре 1946 года был арестован. 16 октября 1946 года военный трибунал 22-й механизированной дивизии приговорил его по совокупности статей к 7 годам исправительно-трудовых лагерей.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 января 1954 года за «проступки, порочащие звание орденоносца, согласно „Общему Положению об орденах СССР“» был лишён всех званий и наград.

Дальнейшая судьба не установлена.

Примечания

Ссылки 
 Иосиф Финкельштейн, Шаповалов Александр Семёнович, Пехотинцы.

Персоналии, чья дата смерти не установлена
Участники битвы за Днепр
Лишённые звания Героя Советского Союза
Лишённые ордена Ленина
Лишённые орденов Славы
Преступники СССР